(2004)
  (2010)
  (2016)
  (2022)